Die Internationaux de Strasbourg 2016 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Straßburg. Das Turnier der Kategorie International ist Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 16. bis 22. Mai statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2016 fand vom 13. bis 14. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2016
2016